Yanai – città giapponese della prefettura di Yamaguchi

Persone 
 Aiko Yanai – cantante giapponese
 Boaz Yanai – ex cestista israeliano
 Masayuki Yanai – astronomo giapponese
 Tadashi Yanai – imprenditore giapponese

Altro 
 4260 Yanai – asteroide della fascia principale
 Stazione di Yanai – fermata ferroviaria lungola linea Sanyō della JR West